Грънчар може да се отнася за:

 човек, занимаващ се с грънчарство;
 Грънчар, езеро в Югозападна България;
 Грънчар, село в Община Бабушница, Сърбия;
 Грънчар, село в Община Плав, Черна гора;
 Грънчар, хижа в Рила;
 Грънчар, бивше село в Пирин.